Barras (Piauí) — município brasileiro
Barras (Alpes da Alta Provença) — comuna francesa
Barras Futebol Club — clube brasileiro
Barras assimétricas
Barras paralelas

Veja também
Barra
Duas Barras
Três Barras
Sete Barras

Desambiguação